Збірна Ірану з баскетболу — представляє Іран на міжнародних баскетбольних змаганнях. Посідає в рейтингу ФІБА 25 місце. Найкращі результати команди — золото на чемпіонаті Азії в 2007, 2009, 2013.

Історія 

Вперше національна збірна Ірану з'явилась на Олімпіаді 1948 в Лондоні. В групі «D» іранці фінішували на передостанньому місці, а в підсумку посіли на 14-у місці.

Найбільші успіхи збірна досягла на чемпіонаті Азії, ставши тричі чемпіоном континенту в 2007, 2009, 2013.

Найвище досягнення на чемпіонатах світу це 19-е місце в 2010 році. На Олімпійських іграх найвище досягнення 11-е місце в 2008 році.

Результати виступів на міжнародних турнірах

Олімпійські ігри

Чемпіонати світу

Чемпіонат Азії

Азійські ігри 

    — країна-господар фінального турніру

Посилання 

 Офіційний сайт  
 Профіль на fiba.com  

Іран
Баскетбол в Ірані